Rubigula — рід горобцеподібних птахів родини бюльбюлевих (Pycnonotidae). Представники цього роду мешкають в Південній і Південно-Східній Азії.

Таксономія 
Молекулярно-філогенетичне дослідження родини бюльбюлевих, опубліковане в 2017 році, показало, що рід Бюльбюль (Pycnonotus) був поліфілітичним. За результатами дослідження у 2020 році низку видів, яких раніше відносили до роду Pycnonotus було переведено до відновлених родів Microtarsus, Euptilotus, Poliolophus, Alcurus, Brachypodius, Ixodia і Rubigula.

Види 
Виділяють п'ять видів:
 Бюльбюль чорночубий (Rubigula flaviventris)
 Бюльбюль індійський (Rubigula gularis)
 Бюльбюль острівний (Rubigula melanicterus)
 Бюльбюль рудогорлий (Rubigula dispar)
 Бюльбюль борнейський (Rubigula montis)

Етимологія 
Наукова назва роду Rubigula походить від сполучення слів  — рубін і  — горло.

Примітки 

Бюльбюлеві
Роди птахів